Avec le temps (Léo Ferré) - single van Léo Ferré
 Avec le temps (album) - album van Léo Ferré
 Avec le temps (Isleym) - single van Isleym
 Avec le temps (EP) - extended play van Isleym
 Avec le temps (televisieserie) -  Canadese televisieserie
 Avec le temps (film) - film van de Belgische regisseuse Marian Handwerker uit 2006
 Avec le temps, Dalida - Italiaans toneelstuk uit 2005
 Avec le temps Dalida - verfilming van bovenstaand toneelstuk